Nordirlands fotbollslandslag kan avse
Nordirlands herrlandslag i fotboll
Nordirlands damlandslag i fotboll